Kwiatkowo puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Kwiatkowo, condado de Aleksandrów, en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Kwiatkowo, condado de Rypin, en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Kwiatkowo, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Kwiatkowo, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Kwiatkowo, Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

Enlaces externos